Тюрпе́н () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Элиз Тюрпен де Вовредон (ум. 1698) — дочь Жана Тюрпена, пэра Вовредона, государственного советника, и супруга Мишеля Летелье, канцлера;
 Франсуа Тюрпен (François-Henri Turpin; 1709—1799) — французский историк, профессор;
 Лансело Тюрпен (Lancelot Turpin de Crissé; 1716—1795) — французский генерал и военный писатель;
 Пьер Тюрпен (1775—1840) — французский ботаник;
 Андре Тюрпен (род. 1966) — канадский кинооператор;
 Клеман Тюрпен (род. 1982) — французский футбольный арбитр.

Примечания